Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Dubai. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 7. bis 13. März 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Simona Halep im Einzel sowie die Paarung Hsieh Su-wei/Barbora Strýcová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2021 fand vom 6. bis 7. März 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Dubai